ISR kan avse: 

 I.S.R. Racing – ett tjeckiskt racingteam 
 ISR – landskod i ISO 3166-1 för Israel